Желтау — название населённых пунктов в Казахстане:

 Желтау (до 2010 г. - Октябрь) — аул в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Желтау — село в Баянаульском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.